Dežno je lahko naselje:

 Dežno pri Makolah, Občina Makole
 Dežno pri Podlehniku, Občina Podlehnik